Cabrejas puede hacer referencia a:
 Cabrejas del Pinar, municipio de la provincia de Soria (España).
 Cabrejas del Campo, municipio de la provincia de Soria (España).
 Cabrejas, despoblado de la provincia de Cuenca (España).